Indramayu (regentschap), een regentschap in de provincie West-Java
 Indramayu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Indramayu in de provincie West-Java